

Sigle 
 Light Emission Nanotube
 Lega europea del nuoto  – federazione europea degli sport acquatici

Codici 
 len – codice ISO 639-3 della lingua lenca
 LEN – codice ISO 3166-2:RU dell'Oblast' di Leningrado (Russia)

Musica 
 Len  – gruppo musicale canadese